

Persone 
 Angelo Pezzaglia – attore italiano
 Elisa Malesci-Pezzaglia – attrice italiana
 Paola Pezzaglia – attrice italiana

Altro 
 Archivio Pezzaglia-Greco – archivio creato e curato da Gianni Greco con sede a Firenze